La Courage League 1995-1996 fu la nona edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese.

Il Bath Rugby si aggiudicò il suo sesto titolo. Dovendo portare il numero di squadre a dodici per la stagione successiva, non ci furono retrocessioni, mentre dalla seconda divisione vennero promosse Northampton e London Irish.

Squadre partecipanti

Elenco incontri (parziale)

Classifica

Note